Tharp House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tharp House (Fayetteville, Arkansas), NRHP-ID 03001461
 Tharp House (Farmington, Delaware), NRHP-ID 73000491